Wild wood (album), muziekalbum van Paul Weller
Wild wood (single), single van dat album